Krukow kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Krukow, Kuckssee – ort, Kuckssee, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Krukow, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,